Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1996 war die 23. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 15. bis 30. November 1996 im Quality Inn Motel in New Plymouth und damit nach 1986 zum zweiten Mal in Neuseeland statt.

Weltmeister wurde der Engländer Stuart Bingham durch einen 11:5-Sieg im Finale gegen den Australier Stan Gorski. Titelverteidiger Sakchai Sim-Ngam schied im Achtelfinale gegen Gorski aus.
Nachdem 1994 zum ersten Mal ein Maximum Break bei der IBSF-WM gespielt wurde, gab es nun erstmals zwei Maximum Breaks. Anan Terananon und Steve Lemmens spielten in der Vorrunde jeweils eine 147er-Serie.

Modus 
Die 83 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 1996 bei CueTracker
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 1996 bei snooker.org

1996
Snookerveranstaltung 1996
Sportveranstaltung in der Region Taranaki
Billardturnier in Neuseeland
New Plymouth